El término Berceo puede referirse a:
 La localidad de Berceo.
 Gonzalo de Berceo, primer poeta de nombre conocido en lengua castellana.
 El nombre común de la planta Stipa gigantea.
 Club Deportivo Berceo, equipo de fútbol asentado en Logroño.